

Personen
 Arthur Blanckaert (1940), Belgisch zanger beter gekend onder zijn pseudoniem Will Tura
 Frans Blanckaert (1903-1981), Belgisch politicus en burgemeester
 Hector Blanckaert (1877-1958), Belgisch politicus en burgemeester
 Karel Blanckaert (1931-2001), Belgisch politicus en volksvertegenwoordiger
 Suzanne Blanckaert-Goddyn (1881-?), Belgisch kunstschilder

Varia
 Brouwerij Blanckaert (Aalst), voormalige brouwerij in Aalst
 Brouwerij Blanckaert (Beerst), voormalige brouwerij in Beerst

Zie ook
 Blankaart